Худабашян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Худабашян, Карине Эммануиловна (1929—2015) — советский и армянский музыковед-теоретик, публицист, критик, кандидат искусствоведения.
 Худабашян, Эмма Арамаисовна (род. 1947) — бывший депутат парламента Армении.